Les Invincibles peuvent désigner :

Séries télévisées 

 Les Invincibles, série télévisée québécoise diffusée de 2005 à 2009 ;
 Les Invincibles, adaptation française de la série télévisée québécoise du même nom diffusée de 2010 à 2011 ;
 Les Z'invincibles, série télévisée française de 1991.

Cinéma 

 Les Invincibles, film français de Frédéric Berthe, sorti en 2013.

Voir aussi